Bruderloch bezeichnet:

 Bruderloch (Bad Vigaun), christliche Kultstätte in Bad Vigaun, Salzburger Land, Österreich
 Bruderloch (Wenslingen), Karsthöhle in Wenslingen, Basel-Landschaft, Schweiz.
 Bruderloch (Schönholzerswilen), Sandsteinhöhle in Schönholzerswilen, Thurgau, Schweiz 
 Bruderloch (Kelheim), Felsenkirche in Kelheim-Klösterl, Fränkische Alb, Deutschland
 Bruderloch (Koblach), eine Höhle in der Gemeinde Koblach in Vorarlberg, Österreich

Siehe auch:
Brudersloch, Kleinhöhle bei Kandern, Südschwarzwald, Deutschland 
Bruderlöcher